Пуенте Гранде има више значења:

 Пуенте Гранде, Гранха (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуенте Гранде (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуенте Гранде, Ел Пуенте (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику